Zkratka OSN může znamenat:
 Organizace spojených národů
 Ottův slovník naučný
 Orbit Showtime Network – vysílací společnost se sídlem v Dubaji